Blas Antonio Miguel Pérez Ortega (Panama-Stad, 13 maart 1981) is een Panamees voetballer die bij voorkeur als aanvaller speelt. Hij speelde tussen 2012 en 2015 bij FC Dallas.

Clubcarrière 
Pérez voetbalde reeds in Panama, Colombia, Uruguay, Mexico en de Verenigde Arabische Emiraten. Hij debuteerde in 1998 in de Panamese voetbalcompetitie. Tijdens het seizoen 2007/08 waagde hij zijn kans in Europa bij het Spaanse Hércules CF. Tussen januari 2012 en eind 2015 stond hij onder contract bij FC Dallas, dat in de Major League Soccer uitkomt.

Interlandcarrière 
Pérez debuteerde voor Panama in 2000 tegen Guatemala. Hij nam met Panama deel aan de CONCACAF Gold Cup 2007. In dat toernooi werd het land in de kwartfinales uitgeschakeld door de Verenigde Staten. Pérez werd door de organisatie na afloop geselecteerd voor het "elftal van het toernooi". Op 13 november 2015 speelde hij zijn honderdste interland, een kwalificatiewedstrijd voor het wereldkampioenschap voetbal 2018 op en tegen Jamaica (0–2 winst). Na generatiegenoten Gabriel Enrique Gómez en Jaime Penedo is hij daarmee de derde Panamees die honderd interlands of meer heeft gespeeld.

Pérez maakte eveneens deel uit van de Panamese selectie, die in 2018 onder leiding van de Colombiaanse bondscoach Hernán Darío Gómez debuteerde bij een WK-eindronde. De ploeg uit Midden-Amerika, als derde geëindigde in de CONCACAF-kwalificatiezone, was in Rusland ingedeeld in groep G en verloor achtereenvolgens van België (0-3), Engeland (1-6) en Tunesië (1-2). Pérez kwam in twee van de drie groepswedstrijden in actie voor zijn vaderland.

Zie ook
Lijst van spelers van het Panamese voetbalelftal

Panamees voetballer